Пиједра Партида има више значења:

 Пиједра Партида (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Партида (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику